Fightmag (stylisé en tant que FIGHTMAG) est un site d'actualité australien qui couvre les sports de combat au niveau international, tels que la boxe, le kickboxing, le Muay-thaï et les arts martiaux mixtes.

Histoire 
Fightmag a été fondé en France en août 2005. Au début, le site était destiné au public francophone. Un an plus tard, la publication a commencé en deux langues: anglais et français.

Depuis 2009, Fightmag est basé en Australie et publié en anglais. En 2015, le site a célébré son dixième anniversaire.

Structure 
Fightmag publie des articles dans les genres et sections suivantes : actualités australiennes, actualités internationales, vie et beauté, écran et blog.

Remarque 

À partir de 2019, Fightmag est le seul site australien couvrant le muay thaï et le kickboxing à l’international, y compris les événements français (belges, suisses) en anglais.

Lien externe 
 Fightmag

Références

Média de boxe anglaise
Kick-boxing
Boxe_pieds-poings
Muay-thaï
Arts martiaux mixtes
Média en Australie